St Ninian's Chapel (Whithorn), een kapel in het Schotse Whithorn
St Ninian's Chapel (St Ninian's Isle), een kapel op het Schotse eiland St Ninian's Isle